Rivera de Fresnedosa puede referirse a:

 Rivera de Fresnedosa - Afluente del Tajo en la provincia de Cáceres.
 Mancomunidad de la Rivera de Fresnedosa - Mancomunidad de poblaciones cacereñas.